14-й чемпионат Азии по дзюдо прошёл с 26 по 28 мая 2000 года в Осаке (Япония). В рамках данного первенства было разыграно 16 комплектов наград.

По итогам первенства обладателем первого места в командном зачёте стала сборная Японии. Спортсмены этой страны завоевали 9 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Последний раз японская сборная становилась первой в общекомандном зачёте на чемпионате Азии 1995 года.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты чемпионатов Азии

2000
дзюдо
дзюдо
дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Японии
2000 год в дзюдо
Май 2000 года
Международные спортивные соревнования в Осаке